Гизис — фамилия.
 Гизис, Николай Лазаревич (1916—1987) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, командир отделения разведки.
 Гизис, Николаос (1842—1901) — один из наиболее известных греческих художников и графиков XIX столетия.